Palomera kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Palomera (ort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 
 Palomera (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 

Robotskapade Spanienförgreningar